Marple hat folgende Bedeutungen:

 eine Gemeinde in Nordengland, siehe Marple (Greater Manchester)
 als Miss Marple eine berühmte Hobby-Detektivin in den Kriminalromanen von Agatha Christie

Marple ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo D. Marple (1920–2012), amerikanischer Dirigent, Musikpädagoge